Andrew Chaikin ist der Name folgender Personen:

*Andrew Chaikin (Autor) (* 1956), US-amerikanischer Autor und Journalist 
Andrew Chaikin (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker